Niaqornaq bezeichnet:
 Niaqornaq, Ort im Distrikt Narsaq, Grönland
 Niaqornaq (Insel, Aasiaat), Insel im Distrikt Aasiaat, Grönland
 Niaqornaq (Insel, Kangaatsiaq), Insel im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Niaqornaq (Insel, Nanortalik), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Niaqornaq (Insel, Paamiut), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Niaqornaq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Niaqornaq (Insel, Sisimiut), Insel im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Niaqornaq (Insel, Uummannaq), Insel im Distrikt Uummannaq, Grönland